Ladurner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ladurner (1799–1855), Maler
 Angelica Ladurner (* 1967), österreichische Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Autorin
 Daniel Ladurner (* 1992), Südtiroler Bergsteiger
 Ignaz Anton Ladurner (1766–1839), Komponist

 Josef Alois Ladurner (1769–1851), Komponist
 Josef Ladurner (1908–1997), österreichischer Geologe und Mineraloge
 Justinian Ladurner (1808–1874), österreichischer Franziskanerpater und Historiker
 Martina Ladurner (* 1969), italienische Politikerin aus Südtirol

 Oliver Ladurner (* 1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Rudolf Ladurner (1952–2019), italienischer Regisseur und Theaterleiter
 Ulrich Ladurner (* 1962), Südtiroler Journalist und Fotoreporter